NK Rudar Velenje är en slovensk fotbollsklubb, som spelar i Ob Jezeru staden i Velenje.

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar
Officiell webbplats
PrvaLiga 

Fotbollsklubbar i Slovenien